Ейск — топоним.

 Ейск — город в Краснодарском крае.
 Ейск — аэропорт в Краснодарском крае.
 Ейск — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги.
 «Ейск-ТВ» — телекомпания в Краснодарском крае.
 «Ейск» — автомобильный паром в Керченском проливе.
 «Ейск» — гостиница в Ейске.
 «Ейск» — летний детский лагерь в Ейске.
 «Ейск» — санаторий в Ейске.
 «Ейск» — малый противолодочный корабль Черноморского флота ВМФ России.